Южная зона ПВО — оперативное объединение войск ПВО СССР накануне и во время Великой Отечественной войны осуществлявшее оборону войск и важных административно-политических и промышленных центров, расположенных в границах Одесского военного округа.

История формирования и боевой путь 
Южная зона ПВО была образована приказом НКО от 14 февраля 1941 года. В июне 1941 года зоной командовал комдив Буриченков Г. А., начальником штаба был майор Андреев К. М.

В состав зоны входили:
 15-я бригада ПВО (Одесса),
 Кишиневский бригадный район ПВО,
 Первомайский бригадный район ПВО,
 Запорожский бригадный район ПВО,
 Николаевский бригадный район ПВО (НК ВМФ),
 Крымский бригадный район ПВО (НК ВМФ).

В августе 1941 года управление Южной зоной ПВО было расформировано, а соединения и части подчинены непосредственно командованию Южного фронта.

Командующий 
 комдив Буриченков Георгий Андреевич

Штаб 
 город Одесса

Период нахождения в действующей армии 
Южная зона ПВО в действующей армии находилась:
 с 22 июня по 29 августа 1941 года.

Примечания

Литература 
 
 
 

Зоны ПВО СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году